Ковали́ () — агрогородок в Лиозненском районе Витебской области Белоруссии, в Велешковичском сельсовете. Население — 339 человек (2019).

География

Расположение 
Находится в 27 км на север от городского посёлка (Лиозно) .
Также в 28 км от железнодорожной станции Лиозно. 

Находится в 67 км от облостного центра, город Витебск.

Инфраструктура 
 Базовая школа.
 Дом культуры.
 Библиотека.
 Отделение связи.
 Мемориальный музей А. Ф. Данукалова.

Население 
 1997 год — 130 дворов, 339 жителей.
 2009 год — 304 жителя.
 2019 год — 339 жителей.

Примечания

Литература 
 

Агрогородки Лиозненского района